

Architetture ortodosse
 Cattedrale di San Pantaleone – chiesa ortodossa di Kiev
 Monastero di San Pantaleone – monastero ortodosso, a Ocrida, sul Monte Athos

Chiese cattoliche 
 Cattedrale di San Pantaleone – duomo di Vallo della Lucania
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Cividale del Friuli
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Colonia in Germania
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Courmayeur
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Madone
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Medesano
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Reggio Emilia
 Chiesa di San Pantaleone – chiesa di Scanzorosciate
 Chiesa di San Pantalon – chiesa di Venezia

Pievi e oratori cattolici 
 Oratorio di San Pantaleone – Oro, frazione di Boccioleto, in Valsesia
 Pieve di San Pantaleone – Pieve a Elici, Massarosa, Lucca
 Chiesa di San Pantaleone (Lucinasco)  – Pontedassio, diocesi di Albenga-Imperia

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pantaleo
 Pantaleone di Nicomedia